Précurseur est un terme utilisé dans de nombreux domaines :
 en théologie, celui qui précède et annonce la venue d'un autre, désigne notamment saint Jean-Baptiste
 en biochimie, un précurseur protéique est un peptide ou une protéine inactive pouvant être rendue active (cas particulier de précurseur chimique).
 en chimie générale, un précurseur est un objet chimique permettant par exemple d'amorcer une réaction pour être ensuite transformé.
 en physique, un précurseur est un phénomène se produisant lors de la propagation d'ondes dans un milieu dispersif.
 en géologie, un  est un séisme précédent un séisme plus important.
 en cartophilie, une carte précurseur est une carte éditée entre 1873 et  et vendue avec un timbre adhésif.